São Joaquim do Monte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Joaquim do Monte (ort), Pernambuco, 
 São Joaquim do Monte (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar